Холодко́вский — фамилия.

 Известные носители
 Холодковский, Владимир Павлович (1895—1937) — священник Русской православной церкви, священномученик.
 Холодковский, Кирилл Георгиевич (род. 1928)  — российский политолог и историк.
 Холодковский, Николай Александрович (1851—1921) — русский зоолог, поэт-переводчик.